Enrique Morente Cotelo, plus connu sous le nom de Enrique Morente, né à Grenade le  et mort le  à Madrid2, est un chanteur espagnol de flamenco.
 Mar Cotelo Balmaseda née le  est une femme politique espagnole.